42-й Чемпионат Бразилии по бразильским шашкам среди мужчин проводился в два этапа. На первом этапе, прошедшим 15-20 сентября 2015 года, определились финалисты. Финал состоялся 28 ноября — 3 декабря.

Ход турнира 
Первый этап, в котором приняли участие 53 шашиста, проводился по швейцарской системе в 9 раундов.

Результаты (первые 15 спортсменов)

Ссылки 
 Сайт Бразильской федерации шашек

2015 год в шашках
Чемпионаты Бразилии по бразильским шашкам
Спорт в Бразилии в 2015 году
Ноябрь 2015 года
Декабрь 2015 года